«Jorge Ramírez» - conjunto del nombre propio Jorge y el apellido Ramírez - puede referirse a:

Pérsonajes 
 Jorge Ramírez, practicante de taekwondo ecuatoriano.
 Jorge Ramírez (1981-), artista mexicano.
 Jorge Ramírez Cardozo (1955-), futbolista peruano.
 Jorge Ramírez Fonseca (1956-), arquitecto colombiano.
 Jorge Ramírez Gallego (1939-), futbolista colombiano.
 Jorge Ramírez Sánchez (1975-), jugador de fútbol sala.
 Jorge Ramírez Tabacchi (1975-), futbolista peruano.
 Jorge Ramírez Villalobos (1989-), futbolista costarricense. 
 Jorge Carlos Ramírez Marín (1961-), político mexicano.
 Jorge Alberto Ramírez Arjona (1882-1952), militar y candidato a la presidencia de Colombia en 1934.
 Jorge Enrique Ramírez Vásquez (19??-), político colombiano.